W Polsce
 Krzewica – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Krzewica – osada w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Krzewica – część wsi Wasylów Wielki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Krzewica – gromada w powiecie radzyńskim